Viehholzen ist der Ortsname von

 Viehholzen (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Viehholzen (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern